Хи́ггинсон () — английская фамилия.

Известные носители:

 Хиггинсон, Торри (род. 1966) — канадская актриса.
 Хиггинсон, Эндрю (род. 1977) — английский профессиональный игрок в снукер.

См. также 
 Хиггинс
 Хиггс